Niels Rasmussen peut faire référence à :

  (1810–1892)
  (1820–1885), éleveur danois et homme politique, membre du parlement
 Niels Rasmussen (1847–1918)
  (1854–1921) artisan danois, réalisateur et homme politique, membre du parlement
 Niels Hansen Rasmussen (1854-1924) pédagogue en gymnastique
 Niels Rasmussen (1869-1937), ingénieur
  (1882-1955) surintendant de séminaires. 
 Niels Rasmussen (1922-1991), participant aux Jeux olympiques d'été en 1948
 Niels Rasmussen, un récipiendaire d'une médaille d'argent aux Championnats du monde de VTT et de trial 2015

Références

Source de la traduction